Spaniel peut faire référence à :

Général 

 un épagneul, spaniel en anglais, type de chien de chasse.

Patronyme 

  (1927-2001), bibliothécaire et enseignant tchèque ;
  (né en 1971), homme politique allemand ;
  (1928-1994), joueur américain de football américain ;
  (1918-1944), soldat tchécoslovaque ;
  (née en 1998), actrice allemande ;
  (1936-1994), homme politique tchécoslovaque ;
  (1894-1963), général tchécoslovaque ;
 Otakar Španiel (1881-1955), sculpteur et graveur tchécoslovaque ;
  (né en 1963), écrivain et poète allemand.

Toponyme 

 le , cours d'eau canadien ;
 le , péninsule canadienne.

Autres 

 Spaniel, bateau construit en Pologne en 1979 ;
  (1828-1833), cheval de course britannique ;
 , missiles expérimentaux britanniques ;
 , groupe de musique américain.

Voir aussi 

 
 
 
 

Patronyme allemand
Patronyme tchèque